Александр Александрович Смирнов-Гринберг (Дельфинов) — поэт-перформер, общественный активист, журналист, специализирующийся на теме наркополитики.

Биография 
Родился в 1971 году в Москве. Учился на историко-филологическом факультете РГГУ, а также в университетах Бохума, Вены, Берлина. Поэт, музыкант, журналист. Печатался в журналах «НЛО», «Новая Юность», «Дети Ра», «Берлин.Берега», Знамя, в последнем в 2019 году вышла ещё одна публикация — Наволочка с русскими стихами.

С 1996 года сотрудничал с различными СМИ, среди прочего «Птюч», Playboy, «Коммерсантъ-Власть», «Эксперт», Deutsche Welle, BBC, L’Officiel Voyage.

В 1999 году участвовал в создании арт-группы ПГ и одноименного журнала, а также в работе клуба «ПушкинГ».

В 2000 году вышел первый сборник стихов «Веселые нечеловечки». В 2002 году была издана «Анестезия 2084», а в 2013 «Воробьиный атом».

Живёт в Германии с 2001 года, проживает в Берлине и Кёльне.

В 2007 году победил в международном поэтри-слэме  (в рамках Берлинского литературного фестиваля). В 2011—2013 годах участвовал в арт-активистском фестивале «МедиаУдар». Александр Дельфинов был соорганизатором и модератором поэтических мероприятий, являвшихся частью берлинского проекта «».

В 2009 году Александр стал соучредителем некоммерческого культурного объединения .

В 2017 году в Берлине вышла книга под названием #TriggerWarningPoetry.

В 2018 году принял участие в видео-проекте «Общество живых поэтов» берлинского телеканала OstWest с роликами «Грибы научились говорить» и «Берлин».

Также участвовал в серии берлинских литературных чтений Die WOSTOK-Reihe (2018) совместно с Галой Узрютовой.

В 2019 году стал победителем суперфинала Московского поэтри-слэма.

В 2010—2014 годах сотрудничал с московским Фондом содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова.

В 2011 году был соорганизатором проекта «Наркофобия», целью которого было привлечение внимания к проблеме подброса наркотиков и компрометации гражданских активистов, продвижению гуманной наркополитики и просвещению в этой сфере.

В Германии в качестве эксперта по международной наркополитике сотрудничал с различными негосударственными организациями, занимающимися профилактикой ВИЧ, о чём вышли публикации на немецком языке в 2018 и 2019 годах.

Семья 
Прадед — Арсений Альвинг / Смирнов, (1885—1942), русский поэт, прозаик, переводчик, издатель.

Прабабушка — Надежда Всеволодовна Дмитриевская (Базилевская, Смирнова, 1892—1951), детская писательница, актриса Московского художественного театра, актриса немого кино.

Дед — Савелий Гринберг (1914—2003), советский, затем израильский поэт и переводчик, мастер палиндрома.

В 2003 году родилась дочь, которую назвали Алиса.

Отзывы и критика 
Писатель Борис Шапиро так отозвался о деятельности Александра Дельфинова:
Его интегративные поэтри-слэмы собирают беспризорную, неустроенную, зависимую от алкоголя и наркотиков молодёжь, создают атмосферу доверия и заинтересованности. Они помогают участникам обрести и укрепить чувство собственного достоинства, практически связать уважение к слову с собственной жизнью.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 www.svoboda.org Поэт Александр Дельфинов — о поэтике протеста
 Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова
 Григорьевская Поэтическая Премия
 
 textonly.ru Александр Дельфинов
 Александр Дельфинов: «Поэтри-слэм — это, прежде всего, шоу»
 Стихи Александра Дельфинова в проекте «NO WAR – ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ»

Поэты XXI века